Blumauer ist der Familienname folgender Personen:

 Aloys Blumauer (1755–1798), österreichischer Schriftsteller
 Elke Blumauer (* 1963), deutsche Handballspielerin
 Franz Blumauer (* 1958), österreichischer Kostümbildner
 Georg Blumauer (* 1974), österreichischer Tennisspieler
 Karl Blumauer (1785–1841), Theaterschauspieler, -regisseur und Schriftsteller
 Minona Frieb-Blumauer (1816–1886), deutsche Schauspielerin